Finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1992 (15., ostatni mecz) odbył się w piątek 26 czerwca 1992 roku o godzinie 20:15 na stadionie Ullevi w Göteborgu w Szwecji. Zagrały w nim reprezentacja Danii z reprezentacją zjednoczonych Niemiec (zniknął podział na NRD i RFN). Spotkanie poprowadził szwajcarski sędzia Bruno Galler. Mistrzem Europy, po raz pierwszy w historii, została dość niespodziewanie Dania, która pokonała Niemców 2:0 po golach Johna Jensena oraz Kima Vilforta. Duńczycy zastąpili na tym turnieju reprezentację Jugosławii, wykluczoną z imprezy ze względu na toczącą się wówczas w tym kraju wojnę. Ponadto reprezentanci Związku Radzieckiego wystąpili pod szyldem Wspólnoty Niepodległych Państw.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ EUROPY 1992

DANIA

PIERWSZY TYTUŁ

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1992
Mecze finałowe Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

Reprezentacja Danii w piłce nożnej
Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej